Pi – drugi album zespołu Lipali, wydany w 2004 roku nakładem wydawnictwa Pomaton.

Lista utworów

Twórcy 
 Tomasz Lipnicki – gitara, wokal
 Łukasz Jeleniewski – perkusja
 Adrian Kulik – gitara basowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Albumy Lipali
Albumy muzyczne wydane w roku 2004
Albumy Pomatonu